Meynen  ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Meynen (1902–1994), deutscher Geograph und einer der führenden Raumplaner der Bundesrepublik Deutschland
 Erich Otto Meynen (1890–1954), deutscher Diplomat
 Hermann Meynen (1895–1944), deutscher Journalist
 Jo Meynen (1901–1980), niederländischer Politiker und Wirtschaftsmanager
 Julia Meynen (* 1982), deutsche Synchronsprecherin
 Veronika Meynen (1933–1997), deutsche Keramikerin

Siehe auch:

 Meinen